Вольфсбах:

 Вольфсбах (приток Земенбаха) — река в Германии.
 Вольфсбах (приток Кала) — река в Германии.
 Вольфсбах (приток Барте) — река в Германии.
 Вольфсбах — ярмарочная коммуна в Австрии.